C160, C-160 ou C.160 peut faire référence à :
 C-160 Transall, un avion de transport militaire franco-allemand ;
 Caudron C.160, un avion d’entraînement français ;
 Olympus Camedia C-160, un appareil photographique numérique du fabricant japonais Olympus.